Die Parlamentswahl in Israel 2013 und damit auch die Wahlen zur 19. Knesset fanden am 22. Januar 2013 statt.

Knesset 19
19
Israel, Knesset #19